Valentiniano Galate (366-370), figlio dell'imperatore romano Flavio Valente
 Valentiniano I (321-375), imperatore romano
 Valentiniano II (371-392), imperatore romano
 Valentiniano III (419-455), imperatore romano
 Valentiniano, seguace della dottrina gnostica di Valentino
 Valentiniano, prefetto del pretorio dell'Illirico nel 452.